Världsmästerskapet i curling för herrar 2019 (officiellt 2019 Pioneer Hi-Bred World Men's Curling Championship) avgjordes i ENMAX Centre i Lethbridge i Alberta, Kanada den 30 mars–7 april 2019. Mästerskapet var det 61:e i ordningen. Sverige vann mästerskapet före Kanada som slogs i finalen.

TV-sändningar 
I Sverige sänds tävlingarna i Eurosport.

Kvalificerade lag 
 Värdland

 Ett lag från amerikanska zonen 
 
 Sju lag från 2018 års europamästerskap

 Två lag från 2018 års pacific-asiatiska mästerskap

 Två lag från 2019 års kvaltävling till årets VM.

Deltagare

Grundomgångar 
I grundspelet möter alla 13 lag varandra, d.v.s. varje lag spelar 12 omgångar. De sex främsta lagen går till slutspel. Av dessa går de två främsta lagen i grundomgången direkt till semifinal, medan de övriga fyra lagen spelar varsin kvalmatch om resterande två platser i semifinalen.

Tabell 

Slutställning i gruppspelet

Matcher och resultat 
Alla rundor spelas efter Mountain Daylight Saving Time (UTC –6:00).

Runda 1 
Lördag 30 mars, 14:00

Runda 2 
Lördag 30 mars, 19:00

Runda 3 
Söndag 31 mars, 09:00

Runda 4 
Söndag 31 mars, 14:00

Runda 5 
Söndag, 31 mars, 19:00

Runda 6 
Måndag 1 april, 09:00

Runda 7 
Måndag 1 april, 14:00

Runda 8 
Måndag 1 april, 19:00

Runda 9 
Tisdag 2 april, 09:00

Runda 10 
Tisdag 2 april, 14:00

Runda 11 
Tisdag 2 april, 19:00

Runda 12 
Onsdag 3 april, 09:00

Runda 13 
Onsdag 3 april, 14:00

Runda 14 
Onsdag 3 april, 19:00

Runda 15 
Torsdag 4 april, 09:00

Runda 16 
Torsdag 4 april, 14:00

Runda 17 
Torsdag 4 april, 19:00

Runda 18 
Fredag 5 april, 09:00

Runda 19 
Fredag 5 april, 14:00

Runda 20 
Fredag 5 april, 19:00

Slutspel

Kvalspel 
Lördag 6 april, 09:00

Semifinal 1 
Lördag 6 april, 14:00

Semifinal 2 
Lördag 6 april, 19:00

Bronsmatch 
Söndag 7 april, 12:00

Final 
Söndag 7 april, 17:00

Vinnare

Referenser 
 Mästerskapets webbsida; program och resultat

Externa länkar 
 Officiell webbsida

Curlingtävlingar
2019 i Kanada
Curling i Kanada
Internationella sportevenemang i Kanada
Sportåret 2019
Sport i Alberta